Høje Port kan henvise til

 Regeringen i Det Osmanniske Rige og/eller indgangen til sultanens paladsbygning
 Høje Port, en byport i Slesvig